Mariotto ima više značenja:
 Mariotto, Bari
 Mariotto, Milano